

Biologia
 Gallo – maschio della specie Gallus gallus domesticus

Geografia 
 Gallo – frazione di Alba in provincia di Cuneo
 Gallo – l'unica frazione di Comiziano nella città metropolitana di Napoli
 Gallo – frazione di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo
 Gallo – frazione di Poggio Renatico in provincia di Ferrara
 Gallo – frazione di Tagliacozzo in provincia dell'Aquila
 Gallo Matese – comune italiano della provincia di Caserta
 Gallo – una delle contrade soppresse di Siena
Monte Gallo – colle situato nel comune di Galzignano Terme
Gällö – località svedese

Linguistica 
 Gallico (a volte "gallo") – lingua celtica estinta parlata nelle Gallie
 Gallo – lingua romanza parlata in Bretagna (Francia)

Onomastica 
 Gallo – nome proprio di persona maschile
 Gallo – cognome di lingua italiana

Persone 
 Gallo – vescovo e cardinale francese

Altro 
 Gallo – figura araldica
 Gallo – sacerdote castrato della dea Cibele
 Gallo – segno dello zodiaco cinese
 Gallo – costellazione obsoleta
 Pesi gallo – categoria del pugilato
 Gallo Record Company – etichetta discografica sudafricana
 Gallo – azienda italiana specializzata nella produzione di biancheria intima

Pagine correlate
Galli (disambigua)
San Gallo (disambigua)
Capo Gallo

Altri progetti